Garnet – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Garnet – minerał zaliczana do gromady krzemianów